Biblioteca capitolare (Monza)
 Biblioteca capitolare (Vérone)